Aeschi ist der Name zweier Schweizer Gemeinden:
 Aeschi SO im Kanton Solothurn
 Aeschi bei Spiez im Kanton Bern

Aeschi ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Aeschi (* 1979), Schweizer Politiker (SVP)

Siehe auch:
 Aesch